Кимико Датэ-Крумм — победительница соревнований.

Аюми Морита защищала свой титул, но уступила в 1/4 финала.

Посев 

  Аюми Морита (Четвертьфинал)
  Кимико Датэ-Крумм (Титул)
  Елена Балтача (Четвертьфинал)
  Чжань Юнжань ''(Полуфинал)

<li>  Тамарин Танасугарн (Четвертьфинал)
<li>  Софи Фергюсон (Второй раунд)
<li>  Юрика Сэма (Четвертьфинал)
<li>  Саша Джонс (Второй раунд)

Основной турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 

Dunlop World Challenge 2009